И́горь Ишенали́евич Абылгази́ев (род. 12 февраля 1956, Фрунзе) — советский и российский историк, востоковед, первый проректор МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой политологии Востока Института стран Азии и Африки МГУ, заведующий кафедрой геополитики факультета глобальных процессов МГУ.

Биография 
Родился 12 февраля 1956 года в городе Фрунзе (ныне — Бишкек).

В 1978 году окончил Институт стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, а в 1983 году — аспирантуру там же, защитил кандидатскую диссертацию «Пограничный район Шаньси-Чахар-Хэбэй в годы национально-освободительной войны китайского народа против японских захватчиков (1937—1945 гг.)».

В 1983—1990 гг. — заведующий сектором Комитета молодёжных организаций СССР, в 1990—1991 гг. — заведующий отделом ЦК ВЛКСМ. В 1991—2000 гг. — президент Ассоциации молодёжных инициатив, президент Лиги кооператоров и предпринимателей России.

В 2000—2011 гг. — главный федеральный инспектор по г. Москве Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО.

Действительный государственный советник Российской Федерации III класса. Полковник запаса.

В 2006—2018 гг. — профессор кафедры истории общественных движений и политических партий исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

С 2007 г. — научный руководитель Факультета глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова, с 1 января 2013 г. до 31 августа 2021 г. — и. о. директора ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова. С 1 июля 2015 г. до 30 июня 2022 г. — заведующий кафедрой политологии Востока ИСАА МГУ и с 1 сентября 2021 г. до декабря 2022 г. — первый проректор МГУ имени М. В. Ломоносова; с 1 июля 2022 г. — заведующий кафедрой политологии Востока факультета глобальных процессов МГУ.

Научная деятельность 
В 2005 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме: «Взаимоотношения СССР, Китая и Монголии в 20-х — начале 40-х гг. XX в.: Проблемы интернациональной солидарности». При этом эксперты сообщества «Диссернет» сообщили об обнаружении в его докторской диссертации большого объёма заимствований из других работ. Сам Абылгазиев, в ответ на эти разоблачения, поставил перед учёным советом ИСАА вопрос о доверии себе; в итоге, по результатам тайного голосования выяснилось, что 21 член совета доверяет директору, 10 не доверяют, 7 бюллетеней признаны недействительными.

Автор 10 монографий и порядка 20 статей по проблемам истории и глобалистики.

Член программных комитетов международных научных конгрессов:
 «Глобалистика—2009» (более 500 участников из 18 стран мира)
 «Глобалистика—2011» (более 500 участников из 30 стран мира)
 «Глобалистика—2013» (более 700 участников из 40 стран мира).

Награды 
 Орден Почёта (2006)
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2009 год — за разработку и реализацию градостроительной концепции комплексной энергоэффективной и экологичной застройки экспериментального жилого района Куркино.
 Орден Святого Григория Просветителя Армянской Апостольской Церкви (2019)

Примечания

Ссылки 
 
 
 И. И. Абылгазиев — научные работы в системе Истина МГУ
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»

Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ
Директора Института стран Азии и Африки
Преподаватели факультета глобальных процессов МГУ
Востоковеды России
Историки России
Преподаватели исторического факультета МГУ
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Действительные государственные советники Российской Федерации 3-го класса
Полковники (Российская Федерация)
Кавалеры ордена Преподобного Сергия Радонежского II степени
Кавалеры ордена Святого благоверного князя Даниила Московского III степени
Фигуранты Диссернета
Проректоры МГУ